Trzynaste zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2019/2020 odbyły się w stolicy Norwegii Oslo. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w biegach na 50 km (mężczyźni) i 30 km (kobiety) stylem klasycznym ze startu masowego. Zawody odbędą się bez udziału publiczności z powodu pandemii COVID-19.

Program zawodów

Wyniki

Kobiety

30 km stylem klasycznym (start masowy)

Mężczyźni

50 km stylem klasycznym (start masowy)

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po zawodach w Oslo.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w biegach narciarskich w Oslo
2020 w Norwegii